Оскар Хьюго Георг Мазинг (Масинг) (; ) — филолог-германист, доцент в Институте Гердера (Рига).

Биография 
Оскар Хьюго Георг Мазинг родился 24 марта 1874 года на территории Российской империи в семье отставного офицера Русской императорской армии. Из-за разорения родителей Мазинг получал стипендию, которая позволила ему в 1893 году стать студентом медицинского факультета Дерптского университета: учебу не закончил. Являлся членом студенческого братства «Baltische Corporation Fraternitas Rigensis». Долгое время работал домашним учителем в Курляндии, после чего, с 1903 по 1906 год, изучал филологию в Лейпциге, где защитил диссертацию — стал кандидатом филологических наук. После этого Мазинг работал в Риге в качестве старшего учителя в ряде школ, а затем — стал доцентом в рижском Институте Гердера (Herder-Institut Riga).

Работы

Словарь 
После Первой мировой войны Масинг руководил изданием всеобъемлющего словаря «балтийского немецкого» (Deutschbaltischen Wörterbuches): проект был завершен к 1939 году, но книга уже не могла быть напечатана по политическим причинам. Во время Втором мировой война все исследовательские материалы были утеряны.

Изданные 
 Serbische Trochäen eine Stiluntersuchung. R. Voigtländer, Leipzig 1906.
 Quellenbuch für den Unterricht in der deutschen Literaturgeschichte. G. Neuner, Riga 1913.
 Bd. 1: Von Leibniz bis Gessner.
 Bd. 2: Von Klopstock bis zum Sturm und Drang.
 Bd. 3: Zeitalter der Aufklärung und Empfindsamkeit, 2 Teilbände.
 Das Kinematographenunwesen: Einblicke und Ausblicke. Vortrag, gehalten am 20. September 1913 in der Gesellschaft für Kommunale Sozialpolitik in Riga. Häcker, Riga 1913.
 Совместно с Paul Merker, Reinhard Buchwald, Walther Hofstaetter (Hrsg.): Probefahrten. Erstlingsarbeiten aus dem Deutschen Seminar in Leipzig. R. Voigtländer, Leipzig 1922.
 Baltisches Deutsch. Aus der Arbeit am Deutschbaltischen Dialektwörterbuch. Überreicht von der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde zu Riga. Teubner, Leipzig 1923.
 Niederdeutsche Elemente in der Umgangssprache der baltischen Deutschen. G. Löffler, Riga 1926.
 Aus der Backstube. Ein Beitrag zur baltischen Volkskunde. Löffler, Riga 1931.
 Volkslieder der baltischen Deutschen im 19. Jahrhundert. Plates, Riga 1937.

Литература 
 Reet Bender: Oskar Masing und die Geschichte des Deutschbaltischen Wörterbuchs = Oskar Masing ja Baltisaksa sõnaraamatu lugu. Tartu University Press, Tartu 2009, ISBN 978-994-919215-1, (Dissertationes philologiae Germanicae Universitatis Tartuensis 6), (zugleich: Diss., Universität Tartu 2009).
 Reet Bender: Oskar Masing und das Schicksal des Deutschbaltischen Dialektwörterbuchs. In: Anne Arold, Dieter Cherubim, Dagmar Neuendorff, Henrik Nikula (Hrsg.): Deutsch am Rande Europas. Tartu University Press, Tartu 2006, ISBN 994-911403-9, (Humaniora Germanistica 1), S. 123—136.
 Peter Wörster: Vor 60 Jahren. Nachruf Reinhard Wittrams auf den 1947 verstorbenen Germanisten Oskar Masing. In: Jahrbuch des baltischen Deutschtums 54, 2007, ISSN 0075-2436, S. 182—186.
 Peter Wörster: Zweimal «Deutschbaltisches Wörterbuch». Oskar Masing und sein Werk. In: Heinrich Bosse u. a. (Hrsg.): Buch und Bildung im Baltikum. Festschrift für Paul Kaegbein zum 80. Geburtstag. Lit-Verlag, Münster 2005, ISBN 3-8258-8734-0, (Schriften der Baltischen Historischen Kommission 13), S. 543—554.

Примечания

Ссылки 
 

Германисты